Il clown – dipinto di Pierre-Auguste Renoir del 1909
 Il Clown – serie televisiva tedesca
 Killjoy - Il clown – film del 2000 diretto da Craig Ross

Pagine correlate 
Clown (disambigua)